103-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам северо-запада Италии. Гонка прошла 17 марта 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012. В результате спринта из группы отрыва, состоявшей из 3-х человек, победителем гонки стал австралиец Саймон Герранс. Вторым на финише был швейцарец Фабиан Канчеллара. Замкнул тройку призёров итальянец Винченцо Нибали..

После победы Саймон Герранс принёс своей команде 210 очков в сезоне, из них 100 за Милан — Сан-Ремо, и стал лидером в личном рейтинге Мирового тура UCI 2012 года, тем самым подняв австралийскую  на 4 место в текущем рейтинге команд

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Маршрут остался прежнем по сравнению с прошлым годом. Гонщикам предстояло преодолеть четыре категорийных подъёма — Пассо дель Туркино (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Ле Мани (протяжённость 4,7 км, градиент средний 6,7% и максимальный 11%) на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Финиш располагался на Лингомаре Итало Кальвино. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2012 году
Март 2012 года